xkb – codice ISO 639-3 della lingua maigri-kambolé ede ago